Церковь Святого Иосифа () — римско-католическая церковь в городе Олбани, штат Нью-Йорк; неоготическое здание было построено в 1856—1860 годах по проекту ирландско-американского архитектора Патрика Чарльза Кили (1816—1896); стоимость строительства составила около 250 000 долларов.

История и описание

См. также 
 Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Олбани, Нью-Йорк

Примечания

Литература 
 Waite, Diana S. (2009). Architects in Albany. Mount Ida Press and Historic Albany Foundation. p. 12. ISBN 978-0-9625368-6-1.

Ссылки 

Культовые сооружения Олбани (Нью-Йорк)
Храмы, построенные в XIX веке